Премиум Лига 2016 (также известная как A. Le Coq Premium Liiga) — 26-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости страны. Титул чемпиона защищает «Флора». Чемпионат пройдёт в период с 4 марта по 5 ноября 2016 года. Первой игрой чемпионата стал матч между командами «Таммека» и «Транс», который прошёл 4 марта 2016 года.

Регламент

Общие сведения 
10 клубов-участников сыграют традиционный четырёхкруговой турнир из 36 туров (каждая команда проведёт по четыре матча с каждой из остальных команд — два дома и два в гостях).

Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Эстонию в еврокубках сезона 2017/2018, а команда, занявшая последнее, 10-е место, покинет Премиум Лигу. Клуб, занявший 9-е место будет играть переходные матчи за право остаться в Премиум лиге с командой, занявшей 2-е место в Эсилиге 2015.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Эстонии на участие в еврокубках была следующей:

Эти позиции не окончательны. Они могут меняться по итогам розыгрыша Кубка Эстонии 2016/17, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы 2015/2016. Итоговое распределение мест в еврокубках см. ниже.

Клубы-участники 

В чемпионате приняли участие 10 клубов, представлявшие семь городов (в том числе четыре клуба из Таллина) — девять сильнейших клубов прошлого сезона и один дебютант — «Тарвас» из Раквере, вышедший в высший дивизион впервые в своей истории.

Девятая команда прошлого сезона, «Таммека», отстояла своё место в Мейстрилиге в переходных матчах с таллинским «Калевом», матчи проводились 18 и 21 ноября 2015 года и закончились с результатами 4:1 и 0:1.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сайт Премиум Лиги
 Сезон на сайте footballfacts.ru
 Эстонский чемпионат как трамплин

2016
Эстония
Спорт в Эстонии в 2016 году